Rubinstein es el apellido de varias personalidades:
Adolfo Rubinstein, político argentino.
Antón Rubinstein, compositor ruso.
Akiba Rubinstein, ajedrecista polaco.
Ariel Rubinstein, economista israelí.
Arthur Rubinstein, pianista polaco.
Helena Rubinstein, empresaria, coleccionista de arte y filántropa polaco-estadounidense.
Ida Rubinstein, bailarina rusa.
Lev Rubinstein, poeta ruso (Conceptualismo de Moscú).
Nikolái Rubinstein, músico, hermano de Anton.